Peugeot RD/ROA — автомобиль иранского автопроизводителяа Iran Khodro выпускавшийся в 1997—2016 годах.

При кузове лицензионного Peugeot 405 модель имела шасси, ходовую часть и двигатель от модели Paykan 1970-х годов. Привод — задний.

История 
В 1992 году компания Iran Khodro начала выпускать по лицензии Peugeot 405, однако и выпуск производимой с 1967 года модели Paykan продолжался.

В 1997 году компания создала Peugeot RD — современный кузов и интерьер Peugeot 405 на базе простой проверенной временем Paykan, для которой можно найти дешёвые запчасти и ремонт практически везде в Иране. Несмотря на недостатки — с жесткой задней осью и листовыми рессорами, старым двигателем со слабым ускорением, модель была популярна у среднего класса и таксистов. После снятия в 2005 году с производства Paykan это была на протяжении следующего десятилетия самая дешёвая модель компании, по цене способная конкурировать с SAIPA Pride.

В 2010 году модель сменила название на Peugeot ROA, был улучшен двигатель, получила в целях экономии чёрные монохромные бампера.

Производство этого дешевого автомобиля в итоге было остановлено в 2016 году из-за введения новых требований к экологичности.

Галерея

Источники 
 Peugeot 405 ROA
 The Persian Bodyswappers

Автомобили Iran Khodro